Утьо́сов () — російське прізвище.

Персоналії 

 Леонід Утьосов (1895—1982) — радянський артист естради, співак і кіноактор.
 Едіт Утьосова (1915—1982) — радянська естрадна співачка (ліричне сопрано), солістка в оркестрі, керованому її батьком — Леонідом Утьосовим.

Російські прізвища